Leubucó o Leuvucó puede referirse a:

 Leubucó, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Leubucó, antigua toldería ranquel en La Pampa, Argentina.